Schwatzen steht für:

 allgemein plaudern, ein lockeres Gespräch führen, siehe Schwätzen

 Schwatzen (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schwatzen (Weißensberg), Ortsteil der Gemeinde Weißensberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern